Zwart-Wit Schinnen, een Nederlandse handbalvereniging
 Zwart-Wit Oirsbeek, een Nederlandse voormalige handbalvereniging